Roussas (Drôme), een gemeente in het Franse departement Drôme (regio Auvergne-Rhône-Alpes)
Roussas (Melgaço), een plaats in de Portugese gemeente Melgaço